The Interrupted Honeymoon – cortometraggio del 1913 diretto da Bert Haldane
The Interrupted Honeymoon – cortometraggio del 1913 diretto da James Young
The Interrupted Honeymoon – cortometraggio del 1916 diretto da Wilfred Noy
The Interrupted Honeymoon – film del 1936 diretto da Leslie S. Hiscott